

Geografie 
Canada
 Saint-Augustin (Saguenay–Lac-Saint-Jean), een plaats in de Canadese provincie Quebec
 Saint-Augustin (Côte-Nord), een plaats in de Canadese provincie Quebec
 Saint-Augustin (rivier), een rivier in Canada

Frankrijk
 Saint-Augustin (Charente-Maritime)
 Saint-Augustin (Corrèze)
 Saint-Augustin (Pas-de-Calais)
 Saint-Augustin (Seine-et-Marne)
 Saint-Augustin-des-Bois, Maine-et-Loire

Elders
 Saint-Augustin (Madagaskar), een plaats in het zuidwesten van Madagaskar

Overig 
 Saint-Augustin (metrostation), metrostation in van Parijs
 Augustinus van Hippo, met wie meestal Sint Augustinus bedoeld wordt

Zie ook 
 Saint Augustine, plaats in Trinidad